Miejscowości w USA:
 Audubon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Audubon – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Audubon – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Audubon – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Audubon (ang. Audubon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Audubon (ang. Audubon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Audubon (ang. Audubon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Audubon (ang. Audubon County) – w stanie Iowa
Osoby:
 John James Audubon – amerykański ornitolog i rysownik
Inne:
 Audubon (National Audubon Society) – amerykańska organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk